Моніка Селеш була дворазовою чинною чемпіонкою, але не змогла взяти участь через ножове поранення від глядача, якого зазнала в квітні того року на турнірі Citizen Cup.

Штеффі Граф виграла титул, у фіналі перемігши Гелену Сукову з рахунком 6–3, 6–3. Це був третій титул Граф на Відкритому чемпіонаті США, а для Сукової четверте і останнє потрапляння до фіналу турніру Великого шолома.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Штеффі Граф — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Штеффі Граф (Чемпіонка)
  Аранча Санчес Вікаріо (півфіналістка)
  Мартіна Навратілова (4 коло)
  Кончіта Мартінес (4 коло)
  Габріела Сабатіні (чвертьфіналістка)
  Мері Джо Фернандес (знялася)
  Дженніфер Капріаті (1 коло)
  Яна Новотна (4 коло)
  Анке Губер (3 коло)
  Магдалена Малеєва (4 коло)
  Мануела Малєєва (півфіналістка)
  Гелена Сукова (фіналістка)
  Марі П'єрс (4 коло)
  Наталі Тозья (4 коло)
  Аманда Кетцер (3 коло)
  Зіна Гаррісон (3 коло)

Сітка

Фінальні кола

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Відкритий чемпіонат США з тенісу 1993 на ITFtennis.com , the source for this draw

Відкритий чемпіонат США з тенісу
1993 у тенісі
1993 в американському спорті